Lucey est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Lucey (Côte-d'Or), commune française du département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Lucey (Meurthe-et-Moselle), commune française du département de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est ;
 Lucey (Savoie), commune française  du département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Patronyme 

 Dorothy Lucey (1958-), actrice américaine.
 Michael Lucey (1960-), essayiste et théoricien américain de la littérature française.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France